Птеросаур из Манауса () је наводно криптид из околине Манауса (Бразил).

Опис криптида 
Описује се као биће налик на птеросаура. Има кожната крила распона од 3,65 метра налик крилима код шишмиша, црну-тамносмеђу кожу без длака, има танак и кратак врат, дуг кљун са ситним зубима, и мале кратке ноге. Ово биће живи у јату.

Хронологија сусрета са овим бићем и виђења 
 1947. године Ј. Харисон је у близини града Манауса видио јато птеросаура како лети у "V" формацији.

Види још 
 Живи диносаури
 Криптoзooлoшки гмизaвци и вoдoзeмци

Спољашње везе 
 http://itsmth.wikia.com/wiki/Manaus_Pterosaur

Криптозоологија
Живи диносауруси